Bálint Imre (1873–1943) közgazdász, író, újságíró
 Bálint Imre (1896–1953) újságíró, író, szerkesztő
 Bálint Imre (1947–) építész

Személynév-egyértelműsítő lapok